Irbe peut faire référence à :

Personnalités 

 Artūrs Irbe (1967-), joueur de hockey sur glace professionnel letton,
  (1861–1934), premier évêque de l'Église évangélique-luthérienne de Lettonie,
 Voldemārs Irbe (1893–1944), peintre réaliste letton.

Autres 
 Irbe, rivière dans la région de Courlande en Lettonie
 détroit d'Irbe, bras de mer de la Baltique

Patronyme letton